Оркахо-де-лас-Торрес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 619 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web Oficial

Муниципалитеты Авилы